Дисциплина појединачно на 20 км у мушкој конкуренцији на 6. Светском првенству у биатлону 1965. одржана је 20. фебруара у  у норвешком граду Елверуму. 

Светски првак у биатлону на последњем Светском првенству 1963. у Зефелду, совјетски биатлонац Владимир Меланин бранио је титулу.

Земље учеснице 
Учествовало је 48 биатлонаца из 13 земаља.

Резултати 
Сваки промашај доносио је две минуте кажне, на укупно време.

Биланс медаља у дисциплини појединачно за мушкарце после 5. Светског првенства у биатлону 1958—1963.

Биланс медаља. после 6. СП 1958—65.

Вишеструки освајачи медаља у дисциплини појединачно после 6. СП у биатлону 1958—65. 
У овој табели су сви они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце 

Светско првенство у биатлону 1965.